Carlo Randaccio – politico e scrittore italiano
 Giovanni Randaccio – militare italiano
 Raffaele Sanna Randaccio – avvocato e politico italiano
 Tina Poli-Randaccio – soprano italiana